Заграђе може да се односи на:

 Заграђе (Зајечар), насеље града Зајечара, Република Србија
 Заграђе (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Заграђе (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, Република Србија
 Заграђе (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Република Србија
 Заграђе (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора
 Заграђе (Беране), насеље у општини Беране, Република Црна Гора
 Заграђе (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Заграђе (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Заграђе (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Заграђе (Плетерница), насеље у општини Плетерница, западна Славонија
 Заграђе (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Заграђе (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Заграђе (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ

или

 Заграђе (манастир), манастир Српске православне цркве, код настанка Дрине